
Termin -{PTZ}- ima više značenja.

 Fenotiazin
 Pentilentetrazol